Parochromolopis är ett släkte av fjärilar. Parochromolopis ingår i familjen skärmmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skärmmalar
Parochromolopis